Antonio Zedde – ex fantino italiano
 Giuseppe Zedde – fantino italiano
 Virginio Zedde – fantino italiano